Höhenberg ist der Name folgender geographischen Objekten:

Orte und Gemeindeteile:
 Höhenberg (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Höhenberg im Tal, Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Höhenberg (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Höhenberg (Breitenbrunn), Ortsteil des Marktes Breitenbrunn, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Höhenberg (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Höhenberg (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Höhenberg (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Höhenberg (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Höhenberg (Geisenhausen), Ortsteil des Marktes Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Höhenberg (Hagelstadt), Ortsteil der Gemeinde Hagelstadt, Landkreis Regensburg, Bayern
 Höhenberg (Kumhausen), Ortsteil der Gemeinde Kumhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Höhenberg (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern
 Höhenberg (Lupburg), Ortsteil des Marktes Lupburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Höhenberg (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Höhenberg (Niederaichbach), Ortsteil der Gemeinde Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Höhenberg (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höhenberg (Postau), Ortsteil der Gemeinde Postau, Landkreis Landshut, Bayern
 Höhenberg (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Höhenberg (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Höhenberg (Schwarzach), Ortsteil des Marktes Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höhenberg (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Höhenberg (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Höhenberg (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein, Bayern
 Höhenberg (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Höhenberg (Velden), Ortsteil des Marktes Velden, Landkreis Landshut, Bayern
 Höhenberg (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Höhenberg (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Höhenberg (Wiesenfelden), Ortsteil der Gemeinde Wiesenfelden, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höhenberg (Wiesent), Ortsteil der Gemeinde Wiesent, Landkreis Regensburg, Bayern
 Höhenberg (Winzer), Ortsteil der Gemeinde Winzer, Landkreis Deggendorf, Bayern

 Höhenberg (Gemeinde St. Georgen), Ortsteil von St. Georgen am Ybbsfelde, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Höhenberg (Gemeinde Großdietmanns), Katastralgemeinde von Großdietmanns, Bezirk Gmünd, Niederösterreich

Berge und Erhebungen:
 Höhenberg (Dürrensteigkamm) (1320 m), Gipfel südlich von Großraming im Ennstal, Oberösterreich
 Höhenberg (Gutensteiner Alpen) (1027 m), in den Gutensteiner Alpen zwischen Kleinzell und Ramsau
 Höhenberg (Spadenbergmassiv) (875 m), Erhebung nördlich von Großraming im Ennstal, Oberösterreich
 Höhenberg (Thüringer Wald) (836,0 m), im Thüringer Wald bei Floh-Seligenthal, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Höhenberg (Bayerischer Wald, Wiesenfelden) (678,5 m), bei Höhenberg (Wiesenfelden), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Höhenberg (Bayerischer Wald, Tittling) (610,3 m), bei Rothau (Tittling), Landkreis Passau, Bayern
 Höhenberg (Eifel) (511,1 m), in der Eifel bei Kerpen (Eifel), Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Höheberg
 Höhenburg
 Hochberg
 Hohenberg